Хайнцман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хайнцман, Густав (1920—2006) — немецкий физик и изобретатель.
 Хайнцман, Ханс Удо (род. 1947) — немецкий флейтист.
 Хайнцман, Штефани (род. 1989) — швейцарская певица.